Ženská dvouhra TK Sparta Prague Open 2020 probíhala na přelomu srpna a září 2020. Singlová soutěž pražského tenisového turnaje se konala na antukových dvorcích Sparty Praha a Štvanice. 

Turnaj v sérii WTA 125K byl náhradou kvalifikace paralelně hraného US Open v New Yorku, která byla zrušena kvůli pandemii koronaviru. Startovní pole tak získalo charakter grandslamového turnaje se sto dvaceti osmi hráčkami a třiceti dvěma nasazenými. Nejvyšším obsazením mimo grandslam naposledy předtím disponoval Miami Masters 1989. 

Vítězkou se stala osmnáctá nasazená, 30letá Slovenka Kristína Kučová, jež ve finále zdolala o jedenáct let maldší turnajovou dvojku Elisabettu Cocciarettovou z Itálie po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V sérii WTA 125K si připsala premiérové turnajové vítězství, které znamenalo žebříčkový posun ze 173. na 139. příčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Prague Open
WTA 125K 2020
Tenis v Česku v roce 2020